Višňové ist der Name folgender Orte:

 einer Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, Slowakei – siehe Višňové (Nové Mesto nad Váhom)
 einer Gemeinde im Okres Žilina, Žilinský kraj, Slowakei – siehe Višňové (Žilina)
 einer Ortschaft in der Nordslowakei bei Hvozdnica – siehe Višňové (Hvozdnica)
 einer Ortschaft in der Südslowakei bei Skerešovo – siehe Višňové (Skerešovo)
 einer Ortschaft in der Südslowakei bei Rimavská Seč – siehe Višňové (Rimavská Seč)
 einer Ortschaft in der Südslowakei bei Revúca – siehe Višňové (Revúca)
 einer Gemeinde (deutsch Wischenau) im Okres Znojmo, Tschechien – siehe Višňové (Tschechien)